Kenyan Premier League (2012) – 49. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej mężczyzn w Kenii. Rozgrywki rozpoczęły się 11 lutego, a zakończyły 30 listopada 2012 roku. Wzięło w nich udział 16 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu obroniła drużyna Tusker FC. Tytuł króla strzelców zdobył John Baraza, który w barwach klubu Sofapaka FC strzelił 18 bramek.

Tabela końcowa 

Źródło: RSSSF

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Futaa.com

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kenii
2012 w piłce nożnej
2012 w Afryce